Frostbite Engine – motore grafico
 Frostbite – videogioco del 1983
 Frostbite – album di Albert Collins